Michel Mercier peut désigner :

 Michel Mercier (1906-1980), homme politique français ;
 Michel Mercier (1947-), homme politique français.

Voir aussi 
 Michèle Mercier (1939-), actrice, chanteuse, danseuse, ballerine et écrivaine française.